

Sens principal 
 La magie noire est une forme de magie considérée comme malfaisante.

Dérivés

Botanique 
 Magie Noire est le nom d'une variété de rosiers aux boutons noirs évoluant vers le

Bande dessinée 
 Magie Noire est le nom d'une bande dessinée de l'artiste africain Gilbert G. Groud.
 Magie noire est une histoire de la série de bande dessinée Les Jungles perdues.

Série télévisée 
 Magie noire est le nom du  de la saison 5  de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Chanson 
 Magie noire est le titre d'une chanson de Philippe Russo (1986).

Peinture 
 La magie noire est un tableau de René Magritte (1935)

Romans 
 Magie noire est le titre d'un livre d'Andrew Prentice et Jonathan Weil. 
 Magie noire à New York, roman de la série SAS (ce roman n'utilise pas ce terme dans le sens habituel mais dans celui d'opération visant à transformer un agent adverse en agent double).

Homonymie de titre